Boiștea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Boiștea (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Boiștea (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Boiștea de Jos, Dorf im Kreis Bacău